Stadlhof heißen folgende geographischen Objekte: 

in Deutschland:
 Stadlhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stadlhof (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadlhof (Gangkofen), Ortsteil der Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Stadlhof (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Stadlhof (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Stadlhof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Stadt Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stadlhof (Neukirchen-Balbini), Ortsteil des Marktes Neukirchen-Balbini, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stadlhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Stadlhof (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Stadlhof (Teisnach), Ortsteil des Marktes Teisnach, Landkreis Regen, Bayern
 Stadlhof (Thalmassing), Ortsteil der Gemeinde Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern

in Österreich:
 Schloss Stadlhof, Schloss in der Gemeinde Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Stadlhof, bis Anfang des 20. Jahrhunderts zeitweise als eigene Ortschaft in der damaligen Gemeinde Maria Saal in Kärnten geführt; heute Teil der Ortschaft Pflugern (Gemeinde St. Veit an der Glan)
 Stadlhof (Gemeinde Traboch), Ortschaft und Katastralgemeinde von Traboch, Steiermark
 Stadlhof (Gemeinde Fischbach), Ortsteil der Gemeinde Fischbach, Steiermark
 Stadlhof (Gemeinde Spielberg), Ortsteil der Gemeinde Spielberg, Steiermark

sowie:
 Gräberfeld Stadlhof in Südtirol 

Siehe auch:
 Stadelhof
 Stadlhofer